Rozgrywki Serie B w sezonie 2004/2005 zakończyły się zwycięstwem Empoli FC. Oprócz niego awans do Serie A wywalczyły Treviso FC i Ascoli Calcio. Królem strzelców rozgrywek został Gionatha Spinesi z Arezzo, który zdobył 22 bramki.

Tabela

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 
Półfinały

Finał

O pozostanie w Serie B

Najlepsi strzelcy 
22 gole
  Gionatha Spinesi (Arezzo)
21 goli
  Francesco Tavano (Empoli FC)
  Diego Milito (Genoa CFC)
18 goli
  Roberto Stellone (Genoa CFC)
17 goli
  Erjon Bogdani (Hellas)
16 goli
  Christian Bucchi (Ascoli)
  Mario Frick (Ternana)
15 goli
  Raffaele Palladino (Salernitana)
14 goli
  Massimo Marazzina (Torino FC)
  Denis Godeas (Triestina)

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2004 we Włoszech
2005 we Włoszech